Per Museo della pipa si può intendere:

 Museo della pipa (Amsterdam)
 Museo della pipa (Brebbia)
 Museo della pipa (Fermo)
 Museo della pipa (Gavirate)